Сезон 2019/20 е 96-то издание на най-горната дивизия в българския шампионат по футбол, организирана от Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига.

Отбори 
През този сезон отборите са 14.

По градове 
 София – 5 отбора;
 Пловдив  – 2 отбора;
 Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Разград, Русе, Стара Загора – 1 отбор.

Стадиони

Редовен сезон

Класиране

Резултати 

 Цветовеː Зелено – победа като домакин; Жълто – равенство; Червено – загуба като домакин

Втора фаза 
Втората фаза в Първа професионална футболна лига 2022/23 ще се играе от 30 март 2019 до 3 май 2019 година. В тази фаза отборите се разделят на три плейофни групи на база класирането след края на редовния сезон (след 26-я кръг в шампионата):
 В първата група участват отборите класирани от 1 до 6 място в редвния сезон.  В тази група отборите играят един срещу друг в една среща..
 Във втората група играя отборите, които са завършили съответно на 7,10,11 и 14 място в редовния сезон.  В тази група отборите играят един срещу друг в една среща.
 В третата група играя отборите, които са завършили съответно на 8, 9 , 12 и 13 място в редовния сезон.  В тази група отборите играят един срещу друг в една среща.

Първа група (1-6 място) 
В първата група участват отборите класирани от 1 до 6 място в редвния сезон.  В тази група отборите играят един срещу друг в една среща.

Класиране

Втора група (7; 10; 11; 14 място) 
Във втората група играя отборите, които са завършили съответно на 7,10,11 и 14 място в редовния сезон. В тази група отборите играят един срещу друг в една среща.

Класиране

Трета група (8;9; 12 13 място) 
В третата група играя отборите, които са завършили съответно на 8, 9 , 12 и 13 място в редовния сезон.  В тази група отборите играят един срещу друг в една среща.

Класиране

Баражи за място

Бараж за крайно класиране

Бараж за 7-10 място

Полуфинал 
Тази фаза на баражите за 7-то място се играе в един мача след промяна на първоначалните правила заради COVID-19.

Финал

Бараж за 11-13 място

Резултати

Класиране

Крайно класиране

Финални баражи

Бараж за Лига Европа

Бараж за Първа Лига

Източници 
 Първа лига 2019/20

2019
2019
Сезон 2019/20 във футбола